Vesela est un toponyme qui peut désigner :
Vesela, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vesela, un village de Croatie situé dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie.